Малый Вьюк:

 Малый Вьюк (приток Вьюка) — река в России, в Кировской области.
 Малый Вьюк (приток Нырмыча) — река в России, в Кировской области.